Mulungu (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Mulungu (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Mulungu do Morro, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Mulungu (mythologie), Nyamwezi schepper- en hemelgod